Ла Синта има више значења:

 Ла Синта (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Синта (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Синта (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Синта (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Синта (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Синта (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Синта (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Синта (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Синта, Делгадиљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику